Medaglia Faraday, premio assegnato dall'Institution of Engineering and Technology (IET)
Medaglia Faraday, premio assegnato dalla Royal Society of Chemistry (RSC)